Салафия

 Салафия — направление в исламе, последователи которого выступают против внесения в ислам того, что они считают элементами других религий и философских течений.
Фамилия
 Салафия, Альфредо (1869—1933) — сицилийский химик, бальзамировщик.
 Салафия, Эмилио (1910—1969) — итальянский фехтовальщик-саблист, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
  — австралийский регбист.
  — ирландский юрист и эколог.